Hokkaidō se poate referi la:

 Insula Hokkaidō, o insulă a Japoniei
 Prefectura Hokkaidō, o unitate teritorială în Japonia
 Hokkaido Inu, o rasă de câini